Le championnat 2013-2014 de hockey sur glace d'Autriche  porte le nom de « Erste Bank Eishockey Liga ». Il compte douze équipes engagées.

Saison régulière 
Quatre équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : le HDD ZM Olimpija Ljubljana (Slovénie), l'Alba Volan Székesfehérvár (Hongrie), l'Orli Znojmo (République tchèque) et le HC Bolzano (Italie). Le KHL Medveščak Zagreb (Croatie) quitte la ligue et intègre la Ligue continentale de hockey alors que le HC Bolzano cesse ses activités dans la Serie A pour engager son équipe dans l'EBEL.

Première phase

Poule de classement 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Poule de qualification 
Entre parenthèses, le bonus de points acquis en fonction du classement de l'équipe lors de la première phase.

Séries éliminatoires

Effectif vainqueur

Références 

2013-2014
Autriche M1
Sport en Autriche en 2013
Sport en Autriche en 2014